Пьерлеони () — итальянская фамилия.
 Анаклет II (Пьетро Пьерлеони; ум. 1138) — антипапа.
 Пьерлеони, Гвидо (ум. 1228) — католический церковный деятель XIII века.
 Пьерлеони, Уго (ум. 1167) — католический церковный деятель XII века.
 Пьерлеони, Уго (ум. 1183) — католический церковный деятель XII века.